Koebel oder Köbel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Koebel (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Eberhard Koebel (1907–1955), Gründer der Deutschen Autonomen Jungenschaft
 Gregor Koebel (* 1947), deutscher Diplomat
 Inés Koebel (* 1949), deutsche literarische Übersetzerin
 Jakob Köbel (1462–1533), deutscher Buchdrucker, Verleger, Schriftsteller und Oppenheimer Stadtschreiber.
 Nils Köbel, deutscher Erziehungswissenschaftler und Podcaster
 Walter Klaus Köbel (1918–1965), hessischer Landtagsabgeordneter, Bürgermeister der Stadt Rüsselsheim